Hedvig Eleonora kan avse:

 Hedvig Eleonora skola – en grundskola i Stockholm

Personer 
 Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp (1636-1715), svensk drottning
 Hedvig Eleonora Klingenstierna (född 1660), svensk adelsdam och författare
 Hedvig Eleonora Berwald (1824-1880), svensk sångerska
 Hedvig Eleonora Stenbock (1658-1714), svensk hovdam.
 Hedvig Eleonora von Fersen (1753-1792), svensk grevinna och statsfru född Frisk
 Hedvig Eleonora Pannenberg (1763-1810, svensk skådespelare

Kyrkor, församlingar och distrikt 

 Hedvig Eleonora församling – en församling i Östermalms kontrakt i Stockholms stift 
 Hedvig Eleonora kyrka – en kyrkobyggnad i Stockholm 
 Stockholms Hedvig Eleonora distrikt – ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms länt från 2016, 
Hedvig Eleonora kyrka, Karlskrona – Karlskrona stadsförsamling i Lunds stifts första kyrkobyggnad 1681-1744 
 Hedvig Eleonora kyrka – en kyrka i Torneå, Finland, se Torneå kyrka

Fartyg 
 Drottning Hedvig Eleonora (1680) – ett svenskt linjeskepp, sjösatt 1680 och byggd i Stockholm
 HMS Drottning Hedvig Eleonora (1694) – ett svenskt linjeskepp, byggt 1683 som Carolus XI (1683), namnändrat till HMS Drottning Hedvig Eleonora 1694